

Editoria 
 Arts Magazine – rivista mensile dedicata alle belle arti

Informatica 

 aRts – applicazione informatica multipiattaforma

Musica 

 ARTS – casa discografica di musica classica